Пять глаз (, FVEY) — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Эти страны являются участниками многостороннего Соглашения UKUSA, договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки.

Истоки создания FVEY можно проследить вплоть до окончания Второй мировой войны, когда союзники выпустили Атлантическую хартию, в которой излагались их цели в послевоенном мире. Во время «холодной войны» система наблюдения ECHELON первоначально была разработана FVEY и предназначалась для наблюдения за каналами связи в Советском Союзе и в странах Восточной Европы, а в настоящее время она используется для контроля за коммуникацией частных лиц по всему миру.

В конце 1990-х о существовании ECHELON стало известно общественности, что вызвало серьёзные дебаты в Европейском парламенте и, в меньшей степени, в Конгрессе США. В ходе «войны с террором» FVEY расширили свои возможности слежения, уделяя большое внимание мониторингу Всемирной паутины. Бывший подрядчик АНБ Эдвард Сноуден описал Five Eyes как «наднациональную разведывательную организацию, не подчиняющуюся известным законам своих стран». Документы, опубликованные Сноуденом в 2013 году, показали, что члены альянса шпионят за гражданами друг друга и обмениваются собранной информацией друг с другом, чтобы обойти ограничительные внутренние правила наблюдения за гражданами.

Несмотря на продолжающиеся споры по поводу методов «Пяти глаз», отношения участников остаются одними из наиболее всеобъемлющих известных шпионских союзов в истории.

Поскольку обрабатываемые данные разведки собираются из нескольких источников, обмен информации не ограничивается радиоэлектронной разведкой (SIGINT) и часто включает в себя военную разведку, а также разведданные, собранные агентурой (HUMINT), и геопространственную разведку (GEOINT).

Ссылки 

Шпионаж
Разведка